René Bernard d'Aubeigné, né le  à Ciron et mort pour la France le  à Wez, est un militant d'Action française.

Biographie 
René d’Aubeigné est le fils du maire de Ciron Gaston Bernard d'Aubeigné. Il fait ses études secondaires au collège de l'Immaculée-Conception de Vaugirard puis au collège de Juilly. Parallèlement, il devient membre de la Congrégation jésuite et secrétaire général des Étudiants d'Action française de 1911 à 1913. De plus, il est le vice-président de la conférence Olivaint.

Durant la Première Guerre mondiale, il est sergent au  régiment d'infanterie. Il est tué à l'ennemi le . Dans une de ses nombreuses notices nécrologiques, Charles Maurras écrit qu'il aurait aimé lui fermer les yeux personnellement sur le champ de bataille et lui rend hommage dans son livre Tombeaux.

Notes et références 

Personnalité de l'Action française
Nationaliste français
Personnalité de la Troisième République
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en octobre 1882
Décès en septembre 1914
Mort pour la France
Décès à 31 ans
Camelot du roi